El término silvestre puede hacer referencia a:

 La vida silvestre, todos los animales, vegetales, hongos y otros organismos no domesticados que habitan en un lugar sin haber sido introducidos allí por el ser humano.
 Silvestre, una banda musical chilena.
 La maravilla silvestre, nombre vulgar de la planta Calendula arvensis.

Asimismo, puede referirse a los siguientes papas:
 Silvestre I (San Silvestre).
 Silvestre II.
 Silvestre III.
 Silvestre IV.
 El arcipreste Silvestre, un eclesiástico, político y escritor ruso del sigloXVI.

También, puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Flor Silvestre (1930-2020), una cantante y actriz mexicana.
 Gregorio Silvestre (1520-1569), un organista y poeta español del Siglo de Oro.
 Manuel Fernández Silvestre (1871-1921), un  militar español muerto en el Desastre de Annual.
 Silvestre Dangond (n. 1980), un cantante, compositor y presentador de televisión colombiano.
 Silvestre Pérez y Martínez (1767-1825), un arquitecto español.
 Silvestre Revueltas (1899-1940), un compositor, violinista y director de orquesta mexicano.
 Silvestre Vargas (1901-1985), un músico y compositor mexicano.
 Sonia Silvestre (1952-2014), una cantante y locutora dominicana.

Además, puede referirse a los siguientes personajes de ficción:
 El gato Silvestre, un personaje animado de Looney Tunes.
 Silvestre Tornasol, uno de los personajes de la serie Las Aventuras de Tintín.

Enlaces externos